Crasville puede referirse a: 

 Crasville, comuna francesa situada en Eure.
 Crasville, comuna francesa situada en Mancha.